

Лялино — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія
 Лялино — присілок, Юкаменський район, Удмуртія